Cassiopeia (mãe de Andrómeda) — personagem da mitologia grega, que deu origem à constelação
Cassiopeia (constelação) — agrupamento estelar
Cassiopeia A — supernova da constelação de Cassiopeia 
Cassiopeia (filme) — filme de animação brasileiro
Cassiopeia (filha de Árabo) — personagem da mitologia grega, cujas fontes antigas são fragmentos, e que segundo autores modernos possivelmente não era a mãe de Andrómeda

Desambiguações de mitologia